В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Грей ():

 округ </noinclude>Грей<noinclude> — штат Канзас
 округ </noinclude>Грей<noinclude> — штат Техас

В Новой Зеландии насчитывается 1 округ с названием Грей ()

 округ '''Грей''' — в административном региионе Уэст-Кост